Чернышевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Чернышевское сельское поселение — входило в Нестеровский район Калининградской области
 Чернышевское сельское поселение — входит в Кадыйский район Костромской области
 Чернышевское сельское поселение — входит в Первомайский район Тамбовской области
 Чернышевское сельское поселение — входит в Высокогорский район Татарстана

См. также 
 Чернышёвское сельское поселение
 Чернышово
 Чернышево